Rimser ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Rimser (* 1982), österreichische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Markus Rimser (* 1975), österreichischer Trainer, Coach und Autor